Earlville (Illinois)
 Earlville (Iowa)
 Earlville (Nova York)